Grecja wystartowała we wszystkich współczesnych letnich IO. Najwięcej medali Grecja zdobyła w 1896 na 1. Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Wtedy też zdobyła najwięcej złotych, srebrnych i brązowych medali.

Grecja była dwukrotnie gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich:
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1896 w Atenach
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 w Atenach

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!